
Termin -{EPO}- ima više značenja.
 Eritropoietin, peptidni hormon
 Epoksi, poliepoksid